

Sobre a música 
A música Nostalgia é o primeiro trabalho do grupo Intenção Negra.A música tem a participação de Eveline Carvalho.

Tema da música 
A música fala sobre a convivência na Zona Leste de São Paulo,e também fala de bailes,festas e uma paixão em que eles encontraram na festa.

Videoclip 
O videoclip é passado nas ruas de São Paulo e é produzido pela Niko Produções.